Weiherhäuser ist der Ortsname von

 Weiherhäuser (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Weiherhäuser (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Weiherhaus
 Weiherhäusl
 Weyerhaeuser (Begriffsklärung)